Thoiry kan syfta på:
 Thoiry, Ain
 Thoiry, Savoie
 Thoiry, Yvelines